Otisville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Otisville (Michigan)
Otisville (New York)